Hrvatska:

 Mala Lešnica, naselje grada Delnica, Primorsko-goranska županija
 Velika Lešnica, naselje grada Delnica, Primorsko-goranska županija

Sjeverna Makedonija:

 Lešnica (Gostivar), naselje u općini Gostivar
 Lešnica (Kičevo), naselje u općini Kičevo
 Dolna Lešnica, naselje u općini Želino
 Gorna Lešnica, naselje u općini Želino

Slovenija:

 Lešnica (Novo Mesto), naselje u gradskoj općini Novo Mesto, regija Jugoistočna Slovenija
 Lešnica (Ormož), naselje u općini Ormož, regija Podravska

Srbija:

 Lešnica (Loznica), naselje grada Loznice, Mačvanski okrug
 Jadranska Lešnica, naselje grada Loznice, Mačvanski okrug